Березовая Гора — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Берёзовая Гора — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Берёзовая Гора — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Берёзовая Гора — деревня в Олонецком районе Карелии.
 Берёзовая Гора — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Берёзовая Гора — деревня в Ординском районе Пермского края.